Пётр Сычёв:
 Сычёв, Пётр Васильевич (1916—1941) — советский футболист.
 Сычёв, Пётр Иванович (1906—1969) — организатор колхозного производства, Герой Социалистического Труда.